Die Saison 1949/50 war die vierte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt dritten Mal der ZDKA Moskau. Der WWS MWO Moskau verlor am 5. Januar 1950 einen Großteil seiner Mannschaft bei einem Flugzeugabsturz und musste die Saison mit einer fast komplett neuen Mannschaft zu Ende spielen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Klass A spielten gegen jeden Gegner in Hin- und Rückspiel, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft 22 betrug. Meister wurde die punktbeste Mannschaft, während der Tabellenletzte in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Beste Torschützen

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1949
Eishockeysaison 1949/50